Milan Cahlík (ur. 1965) – czechosłowacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1984/1985, kiedy zajął 70. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1984/1985: 70

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1965